

Astrologia 
 Capricorno, in astrologia è uno dei dodici segni zodiacali

Astronomia 
 Capricorno, in astronomia è una costellazione dello Zodiaco

Biologia
Capricorno – nome comune di svariate specie d'insetto della famiglia dei cerambicidi
 Capricornis – sottogenere di Caprini

Fumetti 
 Capricorno – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro 
 Capricorno – un animale mitologico per una metà capro e per l'altra pesce
 Capricorno – personaggio della Trilogia del mondo d'inchiostro
 Capricorno – singolo di Nesli del 2010

Pagine correlate 
 Capricorn

Altri progetti